St. Bartholomew’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Bartholomew’s Episcopal Church (Quantico, Maryland), NRHP-ID 75000929
 St. Bartholomew’s Episcopal Church (Montgomery, Vermont), NRHP-ID 88001467